Владимир Цалдр (, родился 26 ноября 1958 в Писеке) — чехословацкий хоккеист, правый крайний нападающий. Воспитанник ХК «Ческе-Будеёвице». Серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года и чемпионата мира 1983 года в составе сборной Чехословакии.

Биография 
Владимир Цалдр начал свою карьеру в клубе «Ческе-Будеёвице». С 1977 года играл в чемпионате Чехословакии за основную команду. В 1986 году на год перешёл в армейскую команду «Дукла Йиглава». В 1987 году вернулся в «Ческе-Будеёвице», где провёл следующие 2 сезона. В 1989 году перебрался в Нидерланды, где играл до 2001 года за команду «Амстел Тийгерс». В 1992 году вернулся в Чехию , выступал за «Градец-Кралове». Последний сезон игровой карьеры провёл в родном «Ческе-Будеёвице» в качестве играющего тренера. После окончания игровой карьеры в 1994 году стал тренером. Работал с клубами «Ческе-Будеёвице», «Славия Прага», «Писек», с 2011 года тренирует юниорскую команду «Ческе-Будеёвице» (до 16 лет).

C 1981 по 1986 год играл за сборную Чехословакии. Становился серебряным призёром Олимпийских игр 1984 года и чемпионата мира 1983 года.

Достижения 

 Серебряный призёр Олимпийских игр 1984
 Серебряный призёр чемпионата мира 1983
 Серебряный призёр чемпионатов Чехословакии 1981 и 1987
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1977
 Чемпион Зимней Универсиады 1983

Статистика 

 Чемпионат Чехословакии — 428 игр, 381 очко (160+221)
 Сборная Чехословакии — 85 игр, 20 шайб
 Чемпионат Нидерландов — 34 игры, 52 очка (31+21)
 Вторая немецкая лига — 20 игр, 49 очков (27+22)
 Всего за карьеру — 567 игр, 238 шайб

Ссылки 

 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Игроки ХК «Табор»
Хоккейные тренеры Чехии